Гонка по нисходящей, гонка уступок () — отмена ограничений и снижение стандартов государственного регулирования в результате межнациональной или межрегиональной конкуренции, например за инвестиции.

Согласно теории этого явления, снижение налогов, социальных гарантий, торговых ограничений и государственного регулирования бизнеса приводит к обострению бедности. В результате часть населения мигрирует в страны, которые ещё сохраняют определённый уровень защиты населения, но те вынуждены также снижать защиту, просто чтобы оставаться конкурентоспособными.

История 
Термин «гонка по нисходящей» был впервые использован Луисом Брандейсом, судьёй Верховного суда США в деле 1933 года, Лиггет и Ко. против Ли (288 U. S. 517, 558—559). В конце XIX века, законодательство об акционерных обществах в Европе быстро либерализировалось. Разные страны принимали всё более либеральные законы, чтобы сохранить конкурентоспособность местных предприятий. Схожие процессы происходили и в США, где отдельные штаты пытались стать более привлекательными для создания корпораций. Этот процесс часто называли «гонкой за эффективностью» (), а Брандейс предложил термин «гонка по нисходящей».

Проявления 
Примером «гонки по нисходящей» были планы президента Франции Николя Саркози увеличить рабочий день и рабочую неделю с целью создания более конкурентоспособной экономики.

Исследование Ниты Рудры из Питсбургского университета (США, штат Пенсильвания) показало, что в развивающихся странах, таких как Индия, Бразилия и Южная Корея, «гонка по нисходящей» протекает иначе, чем в развитых странах. В развивающихся странах от снятия ограничений страдает прежде всего средний класс (вследствие потери своих преимуществ), а не беднейшие слои населения. Более того, существующие в развитых странах системы социального обеспечения чрезвычайно разнообразны, что определяет необходимость их типологизации. Поэтому на основе исследований «гонки по нисходящей», проведенных в странах ОЭСР, нельзя делать выводы о данном процессе в развивающихся странах.

См. также 
 Экологический расизм
 Гипотеза о загрязнении

Примечания 

Экономические термины
Глобализация
Социальное неравенство